De clade schreeuwvogels of suboscines van de orde zangvogels bevat ongeveer 1000 soorten, waarvan de overgrote meerderheid in Zuid-Amerika te vinden is.

Ze hebben een wat minder ontwikkeld zangvermogen dan de eigenlijke zangvogels, de oscines. Het moleculair-genetisch onderzoek naar de fylogenetische stamboom van de zangvogels leidt tot een indeling in verschillende clades, hier ook wel onderordes genoemd. 

De door het IOC onderscheiden families kunnen als volgt binnen deze clades worden ingepast.

Families
Clade (of onderorde) Eurylaimedes
 Sapayoidae (1 soort: breedbekmanakin (Sapayoa aenigma) 
 Eurylaimidae (Breedbekken en hapvogels)
 Calyptomenidae (Afrikaanse en Aziatische groene breedbekken)
 Philepittidae (Asities) 
 Pittidae (Pitta's)
Clade (of onderorde) Furnarii
 Furnariidae: Ovenvogels
 Thamnophilidae
 Formicariidae: Miervogels
 Grallariidae
 Conopophagidae: Muggeneters
 Rhinocryptidae: Tapaculo's
 Melanopareiidae
Clade (of onderorde) Tyranni
 Tyrannidae: Tirannen
 Cotingidae: Cotinga's
 Pipridae: Manakins
Tityridae

Zangvogels